Esta é uma lista dos equipamentos desportivos do clube de futebol português Futebol Clube do Porto.

Uniformes atuais

Uniformes dos jogadores 

 1º: Camisola com listras verticais em azul e branco, calção azul e meias brancas;
 2º: Camisola amarela, calção e meias cinzas;
 3º: Camisola azul, calção e meias azuis.

Uniformes dos guarda-redes 
 Camisola verde-limão, calção e meias verdes-limão;
 Camisola amarela, calção e meias amarelas;
 Camisola rosa, calção e meias rosas;
 Camisola preta, calção e meias pretas.

Uniformes de treino 
 Camisa azul, calção azul e meias brancas;
 Camisa branca, calção e meias azuis.

Uniformes anteriores

2021-22 

 Jogadores 

 Goleiros 

 Treinos

2020-21 

 Jogadores

 Goleiros

 Treinos

2019-20 

 Jogadores

 Goleiros

2018-19 

 Jogadores

 Goleiros

2017-18 

 Jogadores

 Goleiros

2016-17 

 Jogadores

 Goleiros

2015-16 

 Jogadores

 Goleiros

2014-15 

 Jogadores

 Goleiros

2013-14 

 Jogadores

 Goleiros

2012-13 

 Jogadores

 Goleiros

 Treinos

2011-12 

 Jogadores

 Goleiros

 Treinos

2010-11 

 Jogadores

 Goleiros

 Treinos

2009-10 

 Jogadores

 Goleiros

 Treinos

2008-09 

 Jogadores

 Goleiros

2007-08 

 Jogadores

 Goleiros

2006-07 

 Jogadores

 Goleiros

2005-06 

 Jogadores

 Goleiros

2004-05 

 Jogadores

 Goleiros

2003-04 

 Jogadores

 Goleiros

2002-03 

 Jogadores

 Goleiros

2001-02 

 Jogadores

 Goleiros

2000-01 

 Jogadores

 Jogadores

1997-99 

 Jogadores

1986-87 

 Jogadores

1982-84 

 Jogadores

1975-76 

 Jogadores

1953

1930-36

1921-23

1909-11

1906

Futebol Clube do Porto